Barbie kan syfta på

 Barbie – en leksak, som givit namn åt övriga betydelser, se barbiedocka
 Barbie (film) – brittisk-amerikansk film från 2023
 Barbie (filmer) – tecknade och datoranimerade filmer med Barbie i huvudrollen
 Barbie (musikgrupp) – det alias musikern och författaren Alexander Bard använde när han mellan åren 1985 och 1987 uppträdde på klubbar och diskotek som discotransvestitdrottning

Personer
 Klaus Barbie (1913–1991), tysk nazist
 Lanny Barbie (1981–), kanadensisk porrskådespelerska 
 Barbi Benton (1950–), en amerikansk pop- och countrysångerska

Se även 
 Barbie Girl – en poplåt av gruppen Aqua